Motorwagen bezeichnet 
 einen angetriebenen Wagen bei der Eisenbahn, siehe Triebwagen
 einen angetriebenen Wagen eines Straßenbahn-Zuges
 ein Automobil
in der Schweiz: der Lastkraftwagen in einem Lastzug
 einen Omnibus oder Oberleitungsbus in Abgrenzung zum antriebslosen Busanhänger
 einen Transportwagen für den Motor einer Dreschmaschine

Der Motorwagen bezeichnet
 eine technische Zeitschrift, herausgegeben vom Reichsverband der Automobilindustrie, , später umbenannt in Automobiltechnische Zeitschrift.